Daisy Marie, comumente conhecida como Daisy (Los Angeles, 6 de fevereiro de 1984), é uma atriz pornográfica dos Estados Unidos, famosa por sua figura pequena e aparência exótica.

Biografia 
Cresceu em Salem, Oregon, mas passou um tempo morando com sua família em Zacatecas, México. Participou de quase 90 filmes pornográficos desde 2002 quando ingressou no cinema erótico. Daisy foi uma das finalistas da segunda temporada da Playboy TV, programa conhecido como Jenna's American Sex Star. Em junho de 2008 foi escolhida Penthouse Pet.

Fez uma cirurgia de aumento mamário em 2008. Por ter morado no México, Daisy fala espanhol. Tem uma tatuagem de querubim que ocupa todas suas costas entre outras pelo seu corpo.

Ligações externas 
 Site oficial 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos de capa da Penthouse
Naturais de Los Angeles
Norte-americanos de ascendência mexicana
Norte-americanos de ascendência espanhola